Nai steht für:
 Nai (Instrument), eine rumänische Panflöte
 Synonyme Schreibweise für Nay, eine orientalische Längsflöte
 Nai (Insel), eine der indonesischen Kei-Inseln

Personen:
 Vincent Boi-Nai (* 1945), römisch-katholischer Bischof

NAI steht für:
 Landkreis Hof (für Naila), Kfz-Kennzeichen
 Nachrichten aus Israel, gegründet von Ludwig Schneider (Journalist), umbenannt in 'Israel Heute Magazin'
 Natural Alternatives International
 National Association for Interpretation
 NaI steht für die Summenformel von Natriumiodid (Chemie)
 Natur-Aktien-Index
 NASA Astrobiology Institute
 Nederlands Arbitrage Instituut
 Nederlands Architectuurinstituut (Niederländisches Architekturinstitut)
 Network Access Identifier
 Network Advertising Initiative
 Network Associates Technology, Inc., jetzt McAfee
 Neue Apotheken Illustrierte
 Nonproliferation, Arms Control and International Security
 Nürnberger Altersinventar, psychologische Testbatterie

NaI steht für:
 Natriumiodid

Abkürzung